Влашић има више значења:

 Влашић (планина), планина у Босни и Херцеговини
 Влашић (брдо), брдо у Србији
 Влашић (Котор Варош)
 Влашић Брдо, је насеље у општини Жумберак, Хрватска

Особе 

 Перица Влашић, југословенски веслач
 Фрањо Влашић, хрватски бан
 Бланка Влашић, хрватска атлетичарка (скакачица увис)
 Јошко Влашић, југословенски атлетичар
 Драгиња Влашић, српска сликарка
 Марк Едуард Влашић, канадски хокејаш